Horvátország
Brlog falu Otocsán községben Lika-Zengg megyében
Brlog Ozaljski falu Ozaly községben Károlyváros megyében

 Szerbia
Brlog falu Pirot községben a Piroti körzetben

 Szlovénia
Brlog falu Krško községben 
Brlog falu Velike Lašče községben